Симон Аспелин и Юлиан Ноул завоевали титул, обыграв в финале Лукаша Длоуги и Павла Визнера 7-5, 6-4.

Прошлогодние победители турнира — Мартин Дамм и Леандер Паес — проиграли в первом раунде Жюльену Беннето и Николя Маю.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Четвертьфинал)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Третий раунд)
  Мартин Дамм /  Леандер Паес (Первый раунд)
  Кевин Ульетт /  Пол Хенли (Полуфинал)
  Махеш Бхупати /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
  Арно Клеман /  Микаэль Льодра (Второй раунд)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (Третий раунд)

<li>  Павел Визнер /  Лукаш Длоуги (Финал)
<li> ''' Симон Аспелин /  Юлиан Ноул (Титул)
<li>  Александр Васке /  Андрей Павел (Второй раунд)
<li>  Марцин Матковский /  Мариуш Фирстенберг (Третий раунд)
<li>  Рогир Вассен /  Джефф Кутзе (Третий раунд)
<li>  Уэсли Муди /  Фабрис Санторо (Первый раунд)
<li>  Леош Фридль /  Франтишек Чермак (Второй раунд)
<li>  Эрик Буторак /  Джейми Маррей ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые